Парламентские выборы в Чили прошли 19 ноября 2017 года в один день с 1-м туром президентских выборов и местными выборами. Они стали 61-ми парламентскими выборами в стране. На них были избраны все 155 депутатов нижней палаты Конгресса от 60 округов на период 2018—2022 и 23 сенатора из 43 членов Сената на период 2018—2022 годов.

После избирательной реформы 2015 года Палата депутатов Чили увеличилась со 120 до 155 депутатов, а Сенат был увеличен с 38 до 43 сенаторов и будет включать 50 сенаторов после выборов 2021 года.

Впервые на этих выборах избиратели смогли голосовать из-за границы. Кроме этого, на парламентских выборах для кандидатов от каждой политической партии была установлена гендерная квота в 40%.

Примечания 

Чили
Парламентские выборы в Чили
2017 год в Чили